Nephele steht für:

 Nephele (Wolke), die personifizierte Wolke in der griechischen Mythologie
 Nephele (Nymphe), eine Nymphe und Dienerin der Artemis
 Nephele, Gattin des Königs Athamas, Mutter von Phrixos und Helle
 Nephele (Vorname), weiblicher Vorname
 Nephele (Gattung), eine Gattung der Schwärmer, siehe Nephele comma
 (431) Nephele, Asteroid des Hauptgürtels 

Siehe auch:
 Nephologie, Wolkenkunde